Der Dreiband Grand Prix 1999/1 war das 75. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 8. bis zum 10. Januar 1999 im niederländischen Barendrecht statt.

Das BWA/UMB-Turnier wurde als „DUTCH OPEN 1999“ ausgetragen.

Geschichte 
Der Türke Semih Saygıner gewann in Barendrecht seinen dritten Grand-Prix-Titel. Im Finale bezwang er Frédéric Caudron mit 3:2 Sätzen. Platz drei wurde nicht ausgespielt. Deshalb belegten Dick Jaspers und Daniel Sánchez gemeinsam Platz drei.

Turniermodus 

Es wurden zwei Qualifikationsrunden gespielt. In der zweiten Qualifikationsrunde qualifizierten sich 16 Teilnehmer für das Hauptturnier. Die Qualifikationsrunden wurden mit zwei Gewinnsätzen, das Hauptturnier mit drei Gewinnsätzen gespielt.

Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

2. Qualifikationsrunde

Hauptturnier

1/16 Finale

Ab Achtelfinale 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1999/1
Karambolageveranstaltung 1999
Billardturnier in Barendrecht